Škrjanče (Ivančna Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Ivančna Gorica
 Škrjanče (Mirna), een plaats in de Sloveense gemeente Mirna